Anna Barańska (ur. 1976) – polska himalaistka
 Anna Barańska (ur. 1984) – polska siatkarka